Фроде Јонсен (17. март 1974) бивши је норвешки фудбалер.

Репрезентација 
За репрезентацију Норвешке дебитовао је 2000. године. За национални тим одиграо је 36 утакмица и постигао 10 голова.

Статистика

Спољашње везе 

 

Рођени 1974.
Норвешки фудбалери
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Розенборга
Фудбалери Нагоје грампус
Норвешки фудбалски репрезентативци